Любеня може да се отнася за:

 Любеня – връх в Полша, Швентокшиске Гори
 Любеня – река в Полша, приток на Сан
 Любеня – река в Полша, приток на Танев
 Любеня – село в Полша, Ополско войводство, Ополски окръг, община Попелов
 Любеня – село в Полша, Западнопоморско войводство, Стараховишки окръг, община Броди